Alexandre Trauner (19061993) un décorateur de cinéma
 Gernot Trauner (1992-), footballeur autrichien
 Marc Trauner, un producteur de techno hardcore

Voir aussi 
 Trau
 Trauberg
 Treu
 Trauer
 Traurig

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif